Штефи Граф је освојила турнир. У финалу је савладала Крис Еверт са 6:1, 7:6.

Носиоци 

Уместо Бетине Бунге могућност да игра на турниру добила је Кејти Рикет, као срећна губитница; док је Венди Тернбул заменила Џил Смолер.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1988.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно